Léon-Lévy Brunswick (1805–1849), auteur dramatique français
 Léon & Lévy (aussi: Lévy et fils ou J. Lévy et Cie), èditeurs-photographes et imprimeurs de 1864–1913